Localidades no Canadá
 Burlington (Ontário)

Localidades nos EUA
Burlington (Carolina do Norte)
Burlington (Colorado)
Burlington (Dacota do Norte)
Burlington (Illinois)
Burlington (Indiana)
Burlington (Iowa)
Burlington (Kansas)
Burlington (Kentucky)
Burlington (Massachusetts)
Burlington (Michigan)
Burlington (Nova Jérsei)
Burlington (Ohio)
Burlington (Oklahoma)
Burlington (Ontário)
Burlington (Pensilvânia)
Burlington (Vermont)
Burlington (Washington)
Burlington (Wisconsin)
Burlington (Wyoming)

Ou ainda:
Burlington House
Burlington Junction

Desambiguações de topônimos